Capitolium kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Capitolium, kulle, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,

Svalbard och Jan Mayen 

 Kapitol (berg i Svalbard och Jan Mayen), Spitsbergen,

USA
 Kapitolium – USA:s parlamentsbyggnad i Washington, D.C.

Se även 
 Capitol Hill
 United States Capitol Complex

Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Svalbard och Jan Mayenförgreningar